Die Erste Bank Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 20. Oktober 2013 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open sowie in Moskau der Kremlin Cup gespielt, die genau wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr auf die Teilnahme am Turnier verzichtete. Die Einzelkonkurrenz gewann der Deutsche Tommy Haas, nach einem Finalsieg über Robin Haase aus den Niederlanden. Für Haas war dies im dritten Finale dieses Jahres, sein zweiter Titel auf der ATP World Tour. Insgesamt feierte er seinen 15. Karrieretitel. Im Doppel war die Paarung Andre Begemann und Martin Emmrich die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr jedoch bereits in der Startrunde aus. Das Finale gewannen Florin Mergea und Lukáš Rosol in zwei Sätzen gegen das Duo Julian Knowle und Daniel Nestor.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Erste Bank Open 2013 fand vom 13. bis zum 15. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Erste Bank Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 166 kB)

ATP World Tour 2013
2013